Нажуа Карам (;  26 лютого 1966, Захла) — ліванська співачка. Музична кар'єра триває з 1985 року. Співає арабською мовою.

Альбоми

Студійні альбоми 
 1989: Ya Habayeb
 1992: Shams el-Ghinnieh
 1993: Ana Ma'akon
 1994: Naghmet Hob
 1995: Ma Bassmahlak
 1996: Hazi Helo
 1997: Ma Hada La Hada
 1998: Maghroumeh
 1999: Rouh Rouhi
 2000: Oyoun Qalbi
 2001: Nedmaneh
 2002: Tahamouni
 2003: Saharni
 2004: Shu Mghaira..!
 2005: Kibir'el Hob
 2007: Hayda Haki:
 2008: Am Bemzah Ma'ak
 2009: Khallini Shoufak
 2011: Hal Layle... Ma Fi Nom
 2012: «Law Bas Taaref»

Посилання 
 Офіційний сайт співачки

Ліванські співаки
Арабська музика
Виконавці арабською мовою